de Saussure (familie), een Zwitserse familie

Leden van deze familie
 Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799), Zwitsers natuuronderzoeker en bergbeklimmer, vader van Nicolas-Théodore, grootvader van Henri
 Albertine Necker de Saussure (1766-1841), Zwitserse pedagoge, schrijfster, vertaalster en feministe
 Nicolas-Théodore de Saussure (1767-1845), Zwitsers scheikundige en bioloog, oom van Henri
 Henri de Saussure (1829-1905), Zwitsers mineraloog en entomoloog, vader van Ferdinand en René
 Ferdinand de Saussure (1857-1913), Zwitsers taalkundige
 René de Saussure (1868-1943), Zwitsers taalkundige, broer van Ferdinand
 Éric de Saussure (1925-2007), frère Éric, broeder in Taizé, Zwitsers kunstenaar

Plaatsen
 Carlsbourg, met Saussure als oude naam 
 Saussure (maankrater), een krater aan de voorkant van de maan